Alkaline est un nom qui désigne:
 Alkaline Trio, un groupe de musiciens et chanteurs de punk rock, rock alternatif et pop-punk américain ;
 Alkaline, un chanteur de dancehall jamaïcain connu pour le tatouage des globes oculaires de ses yeux.